ДОТ може да се отнася за:
 Дълговременна огнева точка
 Доброволни отряди на трудещите си